De Scottish League Cup 2017–18 was de 72ste editie van het tweede prestigieuze bekertoernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de Betfred Cup. Het toernooi begon op 14 juli 2017 en eindigde op 26 november 2017 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Craig Thomson. Onder leiding van trainer-coach Brendan Rodgers won Celtic de beker voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de ploeg met 0-2 te sterk voor Motherwell. De treffers kwamen op naam van achtereenvolgens James Forrest en Moussa Dembélé.

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2017/18
 Schots voetbalkampioenschap 2017/18

2018
Bekervoetbal 2017/18